Якушо́в — фамилия; имеет женскую форму Якушова.
 Якушов, Александр Васильевич (1905—1979) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Якушов, Григорий Алексеевич (1863—1929) — русский сказитель, исполнитель былинных песен и баллад.
 Якушов, Игорь Эдуардович (1963) — советский акробат.
 Якушов, Николай Викторович (род. 1990) — российский биатлонист, мастер спорта России международного класса.
 Якушов, Эдуард Дмитриевич (1939) — советский и российский спортсмен и тренер (спортивная акробатика).

Якушова 
 Якушова, Ольга Павловна (урождённая Галич; род. 1991) — российская биатлонистка, чемпионка мира и Европы по биатлону среди юниоров.

См. также 
 Якушев